Wernick ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Wernick (1877–1956), deutscher Jurist und Politiker (CNBL/ThLB)
 Richard Wernick (* 1934), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Wernig